A Minden jó, ha rossz a vége a Kérem a következőt! című rajzfilmsorozat első évadjának ötödik része.

Cselekmény

Alkotók 
 Rendezte: Nepp József, Ternovszky Béla
 Írta: Nepp József, Romhányi József
 Zenéjét szerezte: Deák Tamás
 Operatőr: Kassai Klári
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Vágó: Hap Magda
 Tervezte: Hernádi Tibor, Jonák Tamás, Szórády Csaba
 Lektor: Lehel Judit
 Háttér: Magyarkúti Béla
 Rajzolták: Fonyodi Katalin, Kanics Gabriella, Kárpáth Mária
 Munkatársak: Csonka György, Doroghy Judit, Gyöpös Katalin, Janotyik Frigyes, Paál Klári, Pintér Erzsébet, Zsebényi Béla
 Színes technika: Kun Irén
 Gyártásvezető: Novák Irén
 Produkciós vezető: Gyöpös Sándor, Komlós Klári
Készítette a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdió

Szereplők 
 Dr. Bubó: Szabó Gyula
 Csőrmester: Bodrogi Gyula
 Ursula: Csala Zsuzsa
 Teknőc Ernő: Gyenge Árpád
 Kuvik Viki: Pártos Erzsi
 Varjú Ottokár: Erdődy Kálmán
 Sáska hadvezér: Haumann Péter
 Holló postás: Verebély Iván
 Sün: Balázs Péter
 Vizsla rendőr: Tyll Attila
 Keselyű: Láng József
 Menyétek (Sakálok): Tahi Tóth László, Suka Sándor

Kérem a következőt! (1. évad)